Ибарро́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64267.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 690 км к юго-западу от Парижа, в 190 км южнее Бордо, в 60 км к западу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 100 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 63 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 47 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 73,6 %). Из 47 активных жителей работали 45 человек (31 мужчина и 14 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 16 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Средневековая церковь Св. Варфоломея.
 Баскский дом Эксепар (1630 год). Исторический памятник с 1966 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи